Lago Chico puede referirse a:
 Lago Chico (Chubut), un lago ubicado en la Provincia de Chubut en Argentina.
 Lago Chico (Hollenberg), un lago fronterizo en la cuenca del río Hollenberg de la Región de Magallanes en Chile.
 Lago Chico (Pascua), un lago que es atravesado por el río Pascua en la Región de Aysén.
 Lago Chico (Tierra del Fuego), un lago ubicado en el lado chileno de la cuenca del río Grande de Tierra del Fuego.
 Lago Chico (Toltén), un lago ubicado en el PN Huerquehue de la Región de La Araucanía en Chile.